Girdziuny (gmina Bujwidze)
 Girdziuny (gmina Dziewieniszki)
 Girdziuny – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Rymszany.